"Tupac Amaru" pode ser:
 Túpac Amaru, líder inca
 Túpac Amaru II, líder peruano
Túpac Amaru III, líder peruano
 Tupac Amaru (distrito), na região peruana de Cusco
 Tupac Amaru Inca (distrito), na região peruana de Ica
 Tupac Amaru Shakur, rapper
 Movimento Revolucionário Túpac Amaru

Ver também
 Tupamaros

Desambiguações de topônimos